La Belgian American Football League 2016 è stata la 29ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla BAFL.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

13ª giornata

14ª giornata

15ª giornata

Classifica

BAFL
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

FAFL

LFFA

Playoff e playout

Tabellone

Spareggio Wild Card

Wild Card

Semifinali

Playout

XXIX Belgian Bowl

XXIX Belgian Bowl

Verdetti 
   Campioni del Belgio 2016

Note

Voci correlate 
Campionato belga di football americano
FAFL Division II 2016
LFFA Division II 2016
LFFA Division III 2016

Collegamenti esterni 
 

 2016